Стье́рне () — фамилия, распространена в Дании.

Известные носители 
 Стьерне, Расмус (род. 1988) — датский кёрлингист.
 Стьерне, Томас (род. 1957) — датский кёрлингист.